Canteleu est un toponyme que l'on trouve en Normandie et en Picardie.

 Canteleu, commune française de la Seine-Maritime
 Canteleu , ancienne commune française de la Seine-Maritime, rattachée en 1823 à Luneray

Voir aussi 
 Canteleux, commune française du Pas-de-Calais
 Canteloup, commune française de la Manche

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France